Blang Panjoe (Peusangan), een plaats in Indonesië
Blang Panjoe (Kuta Blang), een plaats in Indonesië